Знание  может означать:

Термин 
 Знание — осведомленность или понимание кого-либо или чего-либо, которое можно логически или фактически обосновать и эмпирически или практически проверить.

СМИ 
 «Знание» — научный и критико-библиографический Санкт-Петербургский журнал (1870—1877).
 «Знание» — образовательный телеканал.
 «Знание — сила» — журнал.

Организации 
 Всесоюзное общество «Знание» — просветительская организация, существовавшая в СССР в 1947—1991 годах.
 Российское общество «Знание» России — Общероссийская общественная организация. Наследник и правопреемник Всесоюзного общества «Знание» и российского общества «Знание России».

Топоним 
 Знание — посёлок, Новобурасский район, Саратовская область, Россия.

См. также 
 Знания
 Портал «Знания»
 Знания.com